Bebb ist der Familienname folgender Personen:

 Dewi Bebb (1938–1996), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Guto Bebb (* 1968), walisischer Politiker, Abgeordneter des Unterhauses des Vereinigten Königreichs
 Gwyneth Bebb (1889–1921), britische Anwältin und Aktivistin.
 Peter Bebb, Spezialeffektkünstler
 Richard Bebb (1927–2006), britischer Schauspieler
 William Bebb (1802–1873), US-amerikanischer Politiker